Mužská dvouhra Open Sud de France 2023 probíhala v první polovině února 2023. Do singlové soutěže montpellierského tenisového turnaje hraného v hale na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Kazachstánec Alexandr Bublik, kterého v úvodním kole vyřadil Francouz Grégoire Barrère.

Vítězem se stal druhý nasazený Jannik Sinner, jenž ve finále zdolal amerického hráče Maxima Cressyho po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Stal se tak prvním šampionem v roce 2023, který na cestě za trofejí neztratil žádný set. V probíhající sezóně 21letý Ital získal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Na Open Sud de France se stal prvním italským vítězem. Bodový zisk jej posunul na 14. příčku světové klasifikace.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2023
ATP Tour 2023